S4F steht für:
 SEMA4F (Semaphorin-4F, S4F), Human-Protein, kodiert durch das SEMA4F-Gen
 Scientists for Future, Initiative von Wissenschaftlern zur Unterstützung der Schülerbewegung Fridays for Future

Abkürzung